Agnes kan syfta på:

 Agnes – ett namn samt personer med namnet
 Agnes (fartyg) – ett segelfartyg
 Agnes (musikalbum) – ett självbetitlat debutalbum av den svenska sångerskan och 2005 års Idol-vinnaren Agnes
 Agnes (pjäs) – pjäs av Kent Andersson med urpremiär 1972
 Agnes Carlsson – artisten Agnes
 Agnes Cecilia – en sällsam historia – roman av Maria Gripe
 Agnes Cecilia – en sällsam historia (film) – en film från 1991 baserad på boken med samma namn
 Agnes Grey – roman av Anne Brontë
 Agnes av Gud – amerikansk film från 1983
 Kära Agnes – roman av Håkan Nesser
 Ångslupen Agnes – ett fartyg
 641 Agnes – en asteroid